Fraternidade Acadêmica ou Lojas Universitárias são agremiações maçônicas que privilegiam a Iniciação de universitários, de professores e demais candidatos ligados à área acadêmica. Reúnem-se em condições de hora, local, e freqüência que buscam conciliar as atividades da Ordem com as do estudante.

Fraternidade Acadêmicas no Brasil
Atualmente, segundo os dados da Grande-Secretaria Geral da Guarda dos Selos do Grande Oriente do Brasil, existem 73 Lojas Maçônicas Acadêmicas e Universitárias federadas ao Poder Central, assim distribuídas:
 uma no Acre;
 uma no Maranhão;
 duas no Rio Grande Do Norte;
 duas no Distrito Federal;
 duas em Goiás;
 duas em Pernambuco;
 duas no Rio de Janeiro;
 duas em Rondônia;
 três no Espírito Santo;
 três no Paraná;
 cinco em Santa Catarina,
 dezenove em Minas Gerais; e
 trinta e uma no estado de São Paulo.

Maçonaria